In 1973 werd het 68ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 10 maart tot 22 augustus. Fluminense werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi 

Play-off

Derde toernooi
Clubs speelden enkel tegen de clubs uit de andere groep.

Groep A

Groep B

Play-off

Finaleronde

Halve finale
Fluminense had hier een bye voor omdat het het tweede toernooi won en groep B van het derde toernooi. In geval van gelijkspel won Flamengo omdat ze het eerste toernooi gewonnen hadden.

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario